Nigel Short (šahist)
Nigel Short (pjevač)